Het seizoen 2009-2010 van de Bundesliga was het 47ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal.
Aan de competitie namen achttien clubs deel. De deelnemerslijst verschilde op twee plaatsen van het seizoen daarvoor. FC Bayern München werd voor de 21ste keer kampioen van de Bundesliga.

Teams 
Het vorige seizoen waren Karlsruher SC en Arminia Bielefeld rechtstreeks uit de Bundesliga gedegradeerd. Voor die twee teams kwamen SC Freiburg en 1. FSV Mainz 05 in de plaats. 1. FC Nürnberg promoveerde als derde club door Energie Cottbus in twee onderlinge wedstrijden te verslaan.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2009/10 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

FC Bayern München

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Louis van Gaal de titel opeisten in de Bundesliga en zo voor de 22ste keer kampioen van Duitsland werden.

Zie ook
 DFB-Pokal 2009/10
 2. Bundesliga 2009/10

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2009/10